Sonja steht für:

 Sonja, Vorname
 Sonja (Streichfett) 
 (1293) Sonja, Planet
 Sonja (Talkshow), Fernsehsendung
 Sonja (Film), Film von Kirsi Marie Liimatainen
 Sonja (Bild), Gemälde von Christian Schad